I XVI Giochi asiatici si disputarono a Canton, Cina, dal 12 novembre al 27 novembre 2010.

Sedi di gara 

 Stadio Olimpico di Guangdong
 Tianhe Sports Center
 Guangzhou Gymnasium
 Guangzhou Stadium
 Huangpu Stadium
 Guangdong International Rowing Center
 Baiyun New City
 Huadi New City
 Guangzhou Bicycle Racing Course
 Nansha Development Zone Beach Volleyball Ground
 Nansha Stadium
 Guangzhou Luogang district Stadium

Medagliere

Calendario

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni